Nahur karłowaty (Pseudois schaeferi) – gatunek ssaka z rodziny wołowatych (Bovidae), zamieszkujący tereny w Chinach. P. schaeferi był w przeszłości lokowany jako podgatunek nahura górskiego (Pseudois nayaur), zaś opublikowane w 2016 wyniki badań chińskich naukowców sugerują, że być może powinien być traktowany jako gatunek nie należący do rodzaju nahur (Pseudois).

Przypisy 

Wołowate
Ssaki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1963 roku